Беньё-ле-Жюиф () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 1581 человек.

Код INSEE кантона — 2104. Всего в кантон Беньё-ле-Жюиф входят 15 коммун, из них главной коммуной является Беньё-ле-Жюиф.

Коммуны кантона 

Ампийи-ле-Борд — население 62 чел.
Беньё-ле-Жюиф — население 264 чел.
Бийи-ле-Шансо — население 83 чел.
Шом-ле-Беньё — население 80 чел.
Эторме — население 60 чел.
Фонтен-ан-Дюэмуа — население 143 чел.
Жур-ле-Беньё — население 85 чел.
Ла-Вильнёв-ле-Конве — население 39 чел.
Маньи-Ламбер — население 90 чел.
Уаньи — население 32 чел.
Орре — население 24 чел.
Пуазёль-ла-Виль-э-Лаперьер — население 168 чел.
Сен-Марк-сюр-Сен — население 125 чел.
Семон — население 31 чел.
Виллен-ан-Дюэмуа — население 295 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор